Намбан:
 Намбан — жанр японской живописи XVI — XVII веков.
 Намбан — город в уезде Ламха, провинция Ламдонг, Вьетнам.